Флерон:
 Коммуна в Валлонии
 Украшение в архитектуре готики
 Элемент типографского орнамента